La Martinière steht für:
 Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière (1683–1746), französischer Universalgelehrter
 La Martinière, eine Siedlung in der Gemeinde Ambilly im Département Haute-Savoie, Frankreich
 La Martinière Groupe, französische Verlagsgruppe